Национальная лига 1965/1966 () — 55-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 20 августа 1965 года и закончился 12 июня 1966 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1965/1966 на rsssf.com 
 Сезон 1965/1966 на сайте austriasoccer.at 

1965/1966
Спорт в Австрии в 1965 году
Спорт в Австрии в 1966 году
Австрия
Австрия